Vero peut désigner :
 Vero, une commune française de la Corse du Sud ;
 Vero, une rivière de la Sierra de Guara, en Espagne ;
 Vero, une lignée cellulaire épithéliale de rein de singe vert (Chlorocebus aethiops) ;
 Vero, un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de poster des photos, des vidéos et des musiques.

Voir aussi 
 Vero Beach, une ville de Floride (États-Unis)
 Véronique